ZYG steht für:
 standardisiertes Rufzeichen für Kurzwellenstationen in Südamerika (ergänzt durch eine Nummer)

Zyg ist der Rufname folgender Personen:
 Zyg Brunner (auch: Zygismund Brunner bzw. Sigismond Leopold; 1878–1961), polnisch-französischer Zeichner und Illustrator
 Zyg Chychła (auch: Zygmunt Chychła; 1926–2009), polnischer Boxer

zyg steht für:
 Yang Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

Abkürzung